О́бласть Сиби́рских Кирги́зов — административно-территориальная единица Российской империи, существовавшая в 1854—1868 годах.

Административный центр — город Омск.

История 
Область образована Высочайшим утверждением 19 мая 1854 года.

В именном указе, данным Сенату 19 мая 1854 года, было сказано:

В состав области вошли Кокчетавский, Кушмурунский, Акмолинский, Баянаульский и Каркаралинский округа, населенные киргизами Среднего жуза.

Область Сибирских киргизов была ликвидирована Именным указом, данным Сенату 21 октября 1868 года № 46380 «О преобразовании управления Киргизскими степями Оренбургского и Сибирского ведомств и Уральским и Сибирским казачьими войсками».

Территория разделена на Акмолинскую и Семипалатинскую области. До открытия 1 января 1869 года Акмолинской области город Омск временно был причислен к Тобольской губернии.

Административное деление 

Областной центр город Омск не входил в состав области, являясь самостоятельной административной единицей, находящейся на территории Тобольской губернии.

Указом от 12 апреля 1859 года был упразднён Куш-Мурунский округ со включением его волостей в Кокчетавский и образован Атбасарский округ.

Символика 
Область Сибирских киргизов не имела утверждённого герба.

Известен проект герба для этой области — в красном поле щита положенные накрест казачьи пики, поверх которых голова коня. В 1868 году данная концепция герба будет использована для герба Тургайской области.

Руководство области

Военные губернаторы

Известные уроженцы и жители 
 Анненский, Иннокентий Фёдорович
 Врубель, Михаил Александрович
 Гейде, Вильгельм Карлович

Примечания

Литература 
 Книжки для школ. № 53. Области Сибирских и Оренбургских киргизов. Издание общества распространения полезных книг. Печатня С. П. Яковлева. Москва. 1872.
 Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами генерального штаба. Область Сибирских киргизов. Часть 1. Составил генерального штаба подполковник Красовский. Печатано в типографиях: Траншеля, Ретгера и Шнейдера. Санкт-Петербург. 1868.
 Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами генерального штаба. Область Сибирских киргизов. Часть 2. Составил генерального штаба подполковник Красовский. Печатано в типографиях: Траншеля, Ретгера и Шнейдера. Санкт-Петербург. 1868.
 Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами генерального штаба. Область Сибирских киргизов. Часть 3. Составил адъютант генерального штаба подполковник Красовский. Печатано в типографиях: Траншеля, Ретгера и Шнейдера. Санкт-Петербург. 1868.
 Статистические таблицы Российской империи, издаваемые, по распоряжению министерства внутренних дел, центральным статистическим комитетом. Выпуск второй. Наличное население империи за 1858 год (с картой населённости Европейской России). Редактор центрального статистического комитета А. Бушена. В типографии К. Вульфа. Санкт-Петербург. 1863.
 Томские губернские ведомости № 44 10 ноября 1861 год. Томск (Взгляд на экономический и общественный быт киргизов: из путевых заметок Русанова)

См. также 
 Область Оренбургских Киргизов

Ссылки 

 Гербы Области Сибирских Киргизов на проекте «gerbowiki.ru»
 Самоуправление по уставам 20-х годов в младшем жузе и Оренбургской области
 Область Сибирских Киргизов

Области Российской империи
История Омской области
Казахи в России